Вулична система міста Дергачі, центру однойменного району Харківської області складалася у в 2011 році з 75 вулиць, 90 провулків, 1 проїзду, 7 тупиків, 50 в'їздів та 3 площ.

Примітки

Галерея

Джерела 
 Вулиці Дергачів — Цей список містить перелік сучасних назв вулиць міста Дергачі та їх геометрію. Дані зібрані в рамках проекту OpenStreetMap
 ЦВК 
 Харьков. Золотые страницы 

Дергачі
Дергачі
Дергачі